

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Meadowbrook – census-designated place della Contea di Shelby, Alabama
 Meadowbrook – census-designated place della Contea di Riverside, California
 Meadowbrook – census-designated place della Contea di Chesterfield, Virginia
 Meadowbrook – città della Contea di Sawyer, Wisconsin